III чемпионат мира по шашкам-64 прошёл по бразильской версии в бразильском городе Сан-Лоренсу в 1989 году. В соревновании участвовали 14 спортсменов. Чемпионом мира стал представитель СССР Александр Шварцман. Второе и третье место заняли представители СССР Владимир Вигман и Михаил Рахунов.

Участники 
В чемпионате приняли участие 14 участников из четырёх стран: 5 шашистов из СССР, 7 из Бразилии, по 1 из Израиля и Франции.

Регламент и итоги 
Турнир проводился по круговой системе по два тура в день, за исключением первого игрового дня. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

После первого тура лидировали Владимир Вигман, Лоуривал Франса и Дуглас Диниз по 1 очку. После второго в лидерах были Вигман, Лоуривал Франса, Дуглас Диниз, Ростислав Лещинский и Александр Шварцман — по1,5 очка, после третьего Владимир Вигман, Лоуривал Франса и Дуглас Диниз — по 2,5 очка. Они же были лидерами после четвёртого тура — 3 очка и после пятого — 3,5 очка. С восьмого тура по двенадцатый единоличным лидером был Владимир Вигман.

За три тура до конца турнира Вигман опережал преследующего его Александра Шварцмана на очко. В этих трёх турах Шварцман одержал три победы и догнал Вигмана. По положению, при равном количестве очков предыдущий чемпион мира имел предпочтение и сохранял свой титул.

Результаты

Литература 
 Журнал «Шашки» 1990 № 1, с.1.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1990

1989 год в шашках
Чемпионаты мира в Бразилии
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Спорт в Бразилии в 1989 году
Шашки